A Néma riasztás (Quiet Riot) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenegyedik epizódja, összességében pedig a hatvannyolcadik.

Az epizód a falnál kezdődik, amin túl a Scylla található, ahol Sucre egy kis lyukat fúr a falba és egy kamerát dug át rajta. Mahone ráköti a kamerát egy laptopra, amin keresztül láthatóvá válik a helyiség. A Scylla körül acélfal található, valamint mozgás-és hangérzékelők veszik körbe.
Ezalatt Sara sürgeti Michaelt, hogy még ma kórházba kell mennie. A férfi nem akarja magukra hagyni a többieket, de beleegyezik. Sara elmondja, hogy mi fog történni a kórházban, fúrást kell végezniük a koponyájába.

Zsebes dögös fotókat készít Gretchenről, amint iskoláslánynak van öltözve és üzenetet küld a nő nevében Krantznak, hogy találkozzanak egy hotelban. A szobában Gretchen megpróbálja ellopni Krantz kártyáját, de a férfi túljárt az eszén, mert nem hozta és fegyvert fog Gretchenre. Kiderül, hogy Gretchen lánya Krantz tábornoktól van, és kéri, hogy ne ölje meg Emily érdekében. Krantz figyelmezteti a nőt, hogy ha még egyszer az útjába kerül, megöli.

Eközben Zsebes arra kéri Trishanne-t, hogy vetkőzzön neki pénzért cserébe. A nő nem hajlandó még a zakóját sem levenni a jó pénzért cserébe. Ekkor 'Cole' főnöke elmondja Zsebesnek, hogy bejelentette egy céges útra, ami ma kezdődik és egy hétig tart, ám Theodore visszautasítja az ajánlatot arra hivatkozva, hogy sok dolga van itthon.

A raktárban a csapat készülődik a Scyllához való betörésre. Mahone látja, hogy Michael nincs jól, és azt tanácsolja, hogy ne menjen velük.

Zsebes közli Gretchennel, hogy Trishanne szerinte egy kormányügynök. Erre a nő felhívja Fenget, hogy a segítségére lenne szükségük.

Közben Self informálja Michaelt, hogy nem sikerült a hatodik kártyát megszereznie Gretchennek. Trishanne felhívja Selfet, hogy a Scylla vevő megjelent a Gate-nél.

Michael nem akarja magára hagyni a csapatot, mert ha esetleg megölnék őket, ő meg a kórházban lenne, az nem lenne fair tőle, ezért úgy dönt, hogy nem megy kórházba. Sara nem örül ennek, és bead neki egy injekciót, ami megakadályozza az esetleges rosszulléteket az elkövetkezendő pár órára.

A Tábornok elmondja Lisának, hogy igaza volt, Gretchen csak a kártyát akarta, valamint közli vele, hogy a Scyllát azonnal át kell helyezniük.

Ezalatt Trishanne kihallgatja Zsebes és Gretchen telefonbeszélgetését, amelyben a nő elmondja, hogy akadt egy újabb vevő a Scyllára és találkozót beszélnek meg. Trishanne értesíti Selfet a címről, nem tudván, hogy ez csak csapda.

Lent az alagútban, a falnál Michael, Lincoln, Mahone és Sucre áttöri a betonfalat, de nagyon halkan kell dolgozniuk a hangérzékelők miatt. Egy elektromágneses mezőt használnak, hogy a beton rostjai összeessenek. Sikerül egy lyukat kiomlasztaniuk, mivel a törmelékek már előbb kinyitott esernyőkre esnek és nem a mozgásérzékelőkkel teli padlóra a helyiségben. Valamint bekapcsol egy tartályt, hogy visszaállítsák a szoba hőmérsékletét. Ezután egy 'létrát' fektetnek a lyuk és a Scylla közé amit Sucre részenként rak össze, hogy majd át tudjon rajta menni Michael az üvegfalhoz, ami védi még a Scyllát. Ám a tartály egyszer majdnem leeseik a földre, épphogy sikerül Sucrénak megfogni. Lincolnnak kell segítenie, aki visszahúzza Sucrét a létrára.

Mindeközben Self és Trishanne megérkeznek a házhoz, amit Gretchen mondott Zsebesnek. Bemennek a házba, ahol Feng és az emberei fogságába esnek. Gretchen és Zsebes értesülnek róla, hogy elkapták Selféket, ők pedig Michaeléket várják, hogy el tudják venni tőlük a Scyllát.

Lisa közli a Tábornokkal, hogy minden készen áll, hogy áthelyezzék a Scyllát. Mikor azonban a nő elhagyja az épületet, Sara figyeli.

Michael, mialatt a létrán sétál át az üvegfalhoz, hirtelen megint rosszul lesz. Szerencsére sikerül megtartani az egyensúlyát és el is jut az üvegig. Kivág egy részt az üvegfalból, majd pedig odalép a Scyllához. A teremben egy lift is található. Az epizód végén Michael megérinti a Scyllát, ám egy riasztó egyből jelez a Tábornoknak, aki a számítógépén látja, hogy Michael ott van a Scyllánál. Azonnal értesíti az embereit, és beszállnak a liftbe, ami a Scyllához vezet.

A szökés epizódjai